

Persone
Alcide Ivan Violi (1913-1996) – calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo attaccante
Antonio Violi (1993) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Elia Violi (1988) – ex rugbista a 15 italiano
Marcello Violi (1993) – rugbista a 15 italiano
Paolo Violi (1931-1978) – mafioso italiano naturalizzato canadese
Paolo Vietti-Violi (1882-1965) – architetto italiano
Patrizia Violi (1949) – linguista e semiologa italiana

Altro
'Ndrina Violi – 'ndrina calabrese di Sinopoli nella Piana di Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria